Eghegnut, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie.
 Eghegnut, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie.